Les Gardes rouges du lac Hong () est un opéra chinois créé en 1959, décrivant l'activité des gardes rouges sur le lac Hong au cours des années 1920, lors de la révolution communiste chinoise. Cet opéra a donné lieu à différentes interprétations :
 Les Gardes rouges du lac Hong, long métrage de 1961.
 Les Gardes rouges du lac Hong, opéra en téléfilm de 2007 avec Liu Danli () dans le rôle principal.
 Les Gardes rouges du lac Hong, série télévisée de 2007 avec Liu Zi () dans le rôle principal.
 Les Gardes rouges du lac Hong, série télévisée de 2010 avec Wen Zhengrong () dans le rôle principal.